В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1227 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1227 году

Январь 
 6 января — Владимир Всеволодович — князь Переяславский (1213—1215), первый Удельный князь Стародубский (1217—1227)
 28 января — Генрих Борвин I — князь Мекленбурга (1178—1227)

Февраль 
 18 февраля — Чеккано, Стефано ди — кардинал-дьякон Сант-Анджело-ин-Пескерия (1212—1213), кардинал-священник Санти-Апостоли (1213—1227)

Март 
 18 марта — Гонорий III — папа римский (1216—1227)

Апрель 
 21 апреля — Рено де Даммартен — граф Даммартена (1200—1214), граф Булони (1190—1214), граф Омаля (1204—1206), граф Мортена (1206—1212), умер в заточении
 28 апреля — Генрих V Старший — граф Брауншвейга (1195—1227), пфальцграф Рейнский (1195—1212)

Июль 
 23 июля — Чан-чунь — даосский монах школы Цюаньчжэнь, основатель ордена Лунмэнь (Драконьи Ворота, кит. 龙门派), самый известный из семи учеников Ван Чунъяна, или «семи бессмертных».
 28 июля —  — епископ Утрехта (1216—1227), погиб в битве при Ане

Август 
 1 августа —  — японский самурай, основатель рода Симадзу
 25 августа — Чингисхан — основатель и первый великий хан Монгольской империи (1206—1227)

Сентябрь 
 11 сентября 
 Людвиг IV Святой — ландграф Тюрингии (1217—1227), умер отправляясь в шестой крестовый поход
 Падерборн, Оливер фон — Князь-епископ Падерборна (1223—1225), Кардинал-епископ Сабины (1225—1227)
 25 сентября — Никола де Кьяромонте — Кардинал-епископ Фраскати (1219—1227)
 30 сентября — Урах, Конрад фон — Кардинал-епископ Порто (1219—1227)

Октябрь 
 4 октября — Абдалла аль-Адил — халиф из династии Альмохадов (1224—1227)
 10 октября —  — святой римско-католической церкви, убит вместе с ещё 7 францисканцами в Сеуте
 13 октября —  — японский поэт
 24 октября — Лешек Белый — Князь Польши (Кракова) (1194—1198, 1199, 1206—1210, 1211—1217).

Ноябрь 
  — епископ Хильдесхайма (1216—1221)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — суфийский святой
  — эмир (первый султан) Дамаска (1218—1227) из династии Айюбидов 
 Биккьери, Гуала — кардинал-дьякон Санта-Марии-ин-Портико-Октавиа (1205—1211), кардинал-священник Санти-Сильвестро-э-Мартино
  — кардинал-священник de S. Anastasia (1216—1227)
  — канцлер Франции (1223—1227)
 Гуго II — граф Ретеля (1199—1227)
 Джучи — старший сын Чингисхана, первый правитель Золотой Орды (1224—1227)
 Иван Мстиславич — князь Луцкий (1226—1227)
 Иване Мхаргрдзели — грузинский и армянский дворянин, командующий армяно-грузинской армией в битве при Гарни
 Кен Ангрок — основатель и первый правитель Сингасари (1222—1227)
 Ламберт Ардрский — французский хронист
 Маргарита Гордячка — святая римско-католической церкви .
 	— архиепископ Армы (Северная Ирландия) (1217—1227)
 Санудо, Марко — венецианский купец, первый герцог Наксосский (1210—1227), основатель династии Санудо
 Сулейман Шах — Вождь племенного союза кайи (1214—1227), дед Османа I, утонул в Евфрате.
  (Шалва Ахалцихский) — грузинский полководец из рода Торели, святой грузинской церкви, герой народного фольклора .
 Уильям Фиц-Джефри де Мандевиль, 3-й граф Эссекс — граф Эссекс (1216—1227)
 Филипп Ибелин — дворянин, регент Кипрского королевства с 1223 года (фактически с 1218 года).

См. также 
 Список умерших в 1226 году
 Список умерших в 1228 году

1227